Tsaron Tsepon, Tibetaans minister en onderhandelaar met Sikkim in ca. 1885/1887
Tsarong Dapon (? - 1909/1913), Tibetaans minister, ondertekende eigenhandig een Brits-Chinees verdrag
Tsarong Dasang Dramdül, ook Tsarong Dzasa (1885/88 - 1959), Tibetaans militair en minister
Namgyal Dündul Tsarong (1920-2011), Tibetaans fotograaf, filmmaker, schrijver en politicus, zoon van Tsarong Dasang Dramdül
Jigme Tsarong, voluit Tsewang Jigme Tsarong (1945), Tibetaans schrijver, acteur en geneesheer, zoon van Dundul Namgyal Tsarong
Tenzin Thuthob Tsarong (1977), Indiaas filmacteur van Tibetaanse komaf, zoon van Tsewang Jigme Tsarong